Herlong peut désigner :
 Albert S. Herlong, Jr. (1909-1995), un représentant de la Floride au congrès américain,
 Herlong (Californie), une localité du comté de Lassen,